Die Abkürzung CIDOC steht für
 Comité international pour la documentation, ein Komitee des Museumsverbandes ICOM, siehe International Committee on Documentation
 Centro Intercultural de Documentación, ein Zentrum für Erwachsenenbildung in Mexiko

CIDOC